Aalborg BK w sezonie 2014/2015 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Danii i w Europie.

Aalborg BK zakończył ten sezon jako piąty zespół w Superligaen. W Pucharze Danii odpadł po ćwierćfinale. Grał w fazie pucharowej Ligi Europy.

Liga krajowa

Puchar Danii

Rozgrywki europejskie

Eliminacje do Ligi Mistrzów

Play-offy

Faza grupowa Ligi Europy

1/16 finału

Bibliografia 

https://superstats.dk/hold/sason?id=12&vis=program&aar=2014%2F2015

Aalborg BK w poszczególnych sezonach